|}

Die L5 ist eine U-Bahn-Linie der Metro Barcelona. Die Linie hat 26 Stationen, von denen sich alle im Tunnel befinden. Die Streckenlänge beträgt 18,6 Kilometer. Die Linie verläuft von der Station Cornellà Centre, im südlichen Vorort Cornellà de Llobregat, bis in den nördlichen Stadtbezirk Horta-Guinardó.

Geschichte 

Eröffnet wurde der erste Abschnitt der Strecke 1959 zwischen den Stationen Sagrera und Meridiana. Jährlich benutzen etwa 88,5 Millionen Passagiere (Stand: 2016) die klimatisierten Wagen der L5, was sie zur am zweitmeisten frequentierten Linie im Metronetz macht. Eine Fahrt von Endpunkt zu Endpunkt dauert etwa 30 Minuten.

Einzelnachweise 

Metro Barcelona
Barcelona